Iannetta ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Iannetta (* 1953), französischer Autorennfahrer
 Chris Iannetta (* 1983), US-amerikanischer Baseballspieler
 Romain Iannetta (* 1979), französischer Autorennfahrer